Shut Up – singel zespołu The Black Eyed Peas z 2003 roku
 Shut Up! – singel zespołu Simple Plan z 2005 roku
 Shut Up – album piosenkarki Kelly Osbourne z 2002 roku
 Shut Up – album piosenkarki LaFee z 2008 roku
 Shut Up and Drive – singel piosenkarki Rihanny z 2007 roku
 Sit Down, Shut Up – amerykański serial animowany
 Put Up or Shut Up – album zespołu All Time Low z 2006 roku